Tricheremaeus är ett släkte av kvalster. Tricheremaeus ingår i familjen Eremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Tricheremaeus